EMB steht für:
 Editio Musica Budapest
 Flugzeugtypen des Herstellers Embraer
 Elektromechanische Bremse an einer Windkraftanlage
 EMB Energie Mark Brandenburg, Energieversorger im Land Brandenburg
 Eosin-Methylen-Blau, ein Selektivmedium für Bakterien 
 Europäischer Metallgewerkschaftsbund
 European Milk Board
 Evangelische Michaelsbruderschaft, siehe Berneuchener Bewegung#Michaelsbruderschaft
 Ethambutol, ein Antibiotikum
 Emballage; die französische EMB-Nummer kennzeichnet den Verpackungsort
 Fraunhofer-Einrichtung für Marine Biotechnologie
 Effective Modal Bandwidth, Kennwert von Glasfaserkabeln

 steht für:
 Louis Emberger (1897–1969), französischer Botaniker und Vegetationsgeograph

emb steht für:
 Mbalo (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache in Kalimantan, Indonesien

Abkürzung